wiechlinowce (Poales)
 Glumiflorae